Лабиен ():

 Тит Лабиен  — древнеримский полководец.
 Квинт Лабиен  —  древнеримский полководец, сын предыдущего.
 Тит Лабиен  — древнеримский историк и оратор времён Августа.